Shōtoku est le nom :
d'un prince du Japon, le prince Shōtoku (572-622), qui a été l'un des premiers à promouvoir le bouddhisme au Japon ;
d'une impératrice du Japon, qui régna aussi sous le nom de Kōken ;
d'une ère de l'histoire du Japon.